Morvandelle peut désigner :
 une Morvandelle est une habitante du Morvan, région culturelle française ;
 morvandelle, race bovine endémique du Morvan aujourd'hui éteinte ;
 La Morvandelle, association morvandelle à Paris ;
 La Morvandelle, chanson de Maurice Bouchor.

Voir aussi